bł. Patryk O’Healy (1540–1579) – biskup, franciszkanin, męczennik
 bł. Patryk Salmon (zm. 1594) – wierny świecki, męczennik

Zobacz też Święty Patryk